Я́рмо Се́рмиля (; род. 16 августа 1939, Хямеэнлинна, Финляндия) — финский композитор и педагог.

Биография 
В 1975 году окончил музыковедческий факультет Хельсинкского университета. Затем продолжил обучение в Праге у , а после в Академии имени Сибелиуса у Йонаса Кокконена. В 1966—1971 годах хранитель Дома-музея Яна Сибелиуса в Хямеэнлинне. В 1971—1976 годах директор . В 1974—1978 годах председатель финской секции Международного общества музыкального воспитания и современной музыки. В 1975—1979 годах директор экспериментальной студии на Радио. Автор статей о финской музыке.

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 495 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Ярмо Сермилья на Allmusic 
 
 Ярмо Сермилья на сайте КиноПоиск

Выпускники Академии имени Сибелиуса
Выпускники Хельсинкского университета